bezwodnik mrówkowy, 
 kwas glioksalowy,